Guarda (llibre), part interior de les cobertes anterior i posterior d'un llibre
 Guarda rural
 Toponímia:
 Guarda (Grisons), municipi del cantó del Grisons, districte d'Inn, Suïssa
 Guarda (Portugal), municipi portuguès, situat al districte de Guarda, a la regió del Centre i a la subregió de Beira interior Norte.
 Districte de Guarda districte portugués a la província de Beira Alta
 A Guarda, municipi de la província de Pontevedra (Galícia, Espanya)
 Guarda Veneta, municipi italià, situat a la regió del Vèneto i a la província de Rovigo.
 Guarda-si-venes poble agregat al municipi de Guissona (Segarra, Catalunya)
 Serra de la Guarda serra al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Miscel·lània:
 Interval de guarda
 El Guarda de Salou, monument al municipi de les Masies de Roda (Osona)